La série L de Canon (L pour Luxe) est une gamme d'objectif pour appareil photographique reflex destinés aux professionnels.

Objectifs

Objectifs Canon EF à focale variable (zoom)

Objectifs Canon EF à focale fixe

Code de nommage des objectifs Canon 
Sur l'arrière de chaque objectif Canon se trouve un code à six chiffres. Il donne le lieu et l'année de fabrication de l'objectif. 

Exemple de code : "UV1212"

La première lettre, 'U', représente l'usine qui a produit l'objectif. Les premières lettres possibles sont :
 {|
| U
| =
| Utsunomiya
|-
| F
| =
| Fukushima
|-
| O
| =
| Ōita
|}
La deuxième lettre, 'V', représente l'année de fabrication 
 {|
| A
| =
| 1960,
| 1986,
| 2012
|-
| B
| =
| 1961,
| 1987,
| 2013
|-
| C
| =
| 1962,
| 1988,
| 2014
|-
| D
| =
| 1963,
| 1989,
| 2015
|-
| E
| =
| 1964,
| 1990,
| 2016
|-
| F
| =
| 1965,
| 1991,
| 2017
|-
| G
| =
| 1966,
| 1992
|-
| H
| =
| 1967,
| 1993
|-
| I
| =
| 1968,
| 1994
|-
| J
| =
| 1969,
| 1995
|-
| K
| =
| 1970,
| 1996
|-
| L
| =
| 1971,
| 1997
|-
| M
| =
| 1972,
| 1998
|-
| N
| =
| 1973,
| 1999
|-
| O
| =
| 1974,
| 2000
|-
| P
| =
| 1975,
| 2001
|-
| Q
| =
| 1976,
| 2002
|-
| R
| =
| 1977,
| 2003
|-
| S
| =
| 1978,
| 2004
|-
| T
| =
| 1979,
| 2005
|-
| U
| =
| 1980,
| 2006
|-
| V
| =
| 1981,
| 2007
|-
| W
| =
| 1982,
| 2008
|-
| X
| =
| 1983,
| 2009
|-
| Y
| =
| 1984,
| 2010
|-
| Z
| =
| 1985,
| 2011
|}
Les deux chiffres suivants représentent le mois de fabrication de l'objectif.

Les deux derniers chiffres servent à l'identification des objectifs par Canon.

Par conséquent, l'exemple (sur la photo) de UV0512 signifie que l'objectif a été fabriqué par l'usine de Utsunomiya, au Japon en .

Notes et références 

Objectif photographique Canon